|-
| (95001) 2001 YG141||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95002) 2001 YM145||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95003) 2001 YA150||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95004) 2001 YS151||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95005) 2001 YY154||||20 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95006) 2002 AQ||2002 AQ||5 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (95007) 2002 AR||2002 AR||5 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 95008 Іванобертіні (Ivanobertini)||||4 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (95009) 2002 AJ1||||4 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (95010) 2002 AR1||||6 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (95011) 2002 AS1||||6 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (95012) 2002 AT1||||6 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (95013) 2002 AU1||||6 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (95014) 2002 AL3||||4 січня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (95015) 2002 AS3||||8 січня 2002||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 95016 Kimjeongho||||9 січня 2002||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон
|-
| (95017) 2002 AX9||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95018) 2002 AZ9||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95019) 2002 AR10||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95020) 2002 AV12||||10 січня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (95021) 2002 AE14||||12 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95022) 2002 AG14||||12 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95023) 2002 AE16||||4 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 95024 Ericaellingson||||8 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (95025) 2002 AV20||||7 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95026) 2002 AG21||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95027) 2002 AG23||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95028) 2002 AY23||||7 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95029) 2002 AA24||||7 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95030) 2002 AP25||||8 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95031) 2002 AV26||||13 січня 2002||Обсерваторія Мальорки||Жауме Номен
|-
| (95032) 2002 AW26||||9 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95033) 2002 AX26||||12 січня 2002||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (95034) 2002 AY26||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95035) 2002 AA27||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95036) 2002 AC27||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95037) 2002 AF27||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95038) 2002 AN27||||5 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95039) 2002 AO27||||5 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95040) 2002 AC28||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95041) 2002 AY30||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95042) 2002 AH31||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95043) 2002 AU33||||12 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95044) 2002 AP35||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95045) 2002 AM36||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95046) 2002 AY36||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95047) 2002 AL37||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95048) 2002 AE40||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95049) 2002 AQ41||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95050) 2002 AU42||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95051) 2002 AD45||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95052) 2002 AS45||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95053) 2002 AF46||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95054) 2002 AF48||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95055) 2002 AL50||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95056) 2002 AS50||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95057) 2002 AF53||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95058) 2002 AM58||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95059) 2002 AH59||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95060) 2002 AJ59||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95061) 2002 AR59||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95062) 2002 AW59||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95063) 2002 AV61||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95064) 2002 AD62||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95065) 2002 AG63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95066) 2002 AH63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95067) 2002 AZ63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95068) 2002 AD65||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95069) 2002 AM65||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95070) 2002 AQ65||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95071) 2002 AT66||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95072) 2002 AW66||||15 січня 2002||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (95073) 2002 AP70||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95074) 2002 AW70||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95075) 2002 AC72||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95076) 2002 AS72||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95077) 2002 AO73||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95078) 2002 AP76||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95079) 2002 AO78||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95080) 2002 AZ80||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95081) 2002 AK82||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95082) 2002 AS83||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95083) 2002 AZ85||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95084) 2002 AG87||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95085) 2002 AJ87||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95086) 2002 AJ89||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95087) 2002 AQ89||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95088) 2002 AC96||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95089) 2002 AZ97||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95090) 2002 AF99||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95091) 2002 AM99||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95092) 2002 AC100||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95093) 2002 AB101||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95094) 2002 AM102||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95095) 2002 AH105||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95096) 2002 AM105||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95097) 2002 AW106||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95098) 2002 AB111||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95099) 2002 AK111||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95100) 2002 AF112||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

95000